Blandine (auch Blandina) ist ein weiblicher Vorname, der aus dem Lateinischen kommt und die Freundliche/die Schmeichlerin bedeutet. Namenstag ist der Gedenktag der heiligen Blandina, der 2. Juni.

Namensträgerinnen 
 Blandina (* um 150; † um 177), frühchristliche Märtyrin und Heilige
 Blandine Bellavoir (* 1984), französische Schauspielerin
 Blandine Dancette (* 1988), französische Handballspielerin
 Blandine Ebinger (1899–1993), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Blandine Gravina (1863–1941), Mitglied von Richard Wagners Familie
 Blandine Merten (1883–1918), selige deutsche Ordensschwester
 Blandina Ridder (1871–1916), deutsche Krankenpflegerin und Ordensfrau der Cellitinnen
 Blandina Paschalis Schlömer (* 1943), deutsche Trappistin, Pharmazeutin, Ikonographin und Ikonenmalerin
 Blandine Wittkopp (* 1966), deutsche Prähistorikerin und Mittelalter-Archäologin

Siehe auch 
 Sainte-Blandine

Nachweise 

Weiblicher Vorname